Engh ist mehrdeutig. Es steht für:

 Inga Bejer Engh, eine norwegische Staatsanwältin;
 Engh (Ergun) (恩和俄罗斯族乡), eine russische Nationalitätengemeinde der Stadt Ergun im Autonomen Gebiet Innere Mongolei der Volksrepublik China.